Dit is de lijst van Nederlandse voetbalkampioenen van het seizoen 2006/07.

Bij de mannen betreft het de kampioenen in de veldvoetbalcompetities voor de standaardelftallen, zijnde de beide profcompetities en de kampioenen van de 241 amateurcompetities (84 op zaterdag, 157 op zondag) van de Hoofdklasse tot en met de Zevende klasse, alsmede de algeheel-, de zaterdag- en zondagamateurkampioen.

Bij de vrouwen betreft het de kampioenen van de Hoofdklasse en de Eerste klasse.

Mannen 
In de Eredivisie veroverde PSV voor het derde opeenvolgende seizoen de landstitel. In de Eerste divisie behaalde De Graafschap voor de tweede keer het kampioenschap; de eerste werd in het seizoen 1990/91 behaald. De Graafschap kwalificeerde zich hiermee voor de zesde keer voor de Eredivisie.

De zaterdagclub IJsselmeervogels behaalde in de Hoofdklasse B voor de derde keer op rij het klassekampioenschap. De eveneens zaterdagclub VV Young Boys werd ook voor het derde opeenvolgende seizoen kampioen in hun klasse (West-I 5B-4E-3C).

De zaterdagclub Rijnsburgse Boys behaalde voor de tweedemaal op rij in de Hoofdklasse A het klassekampioenschap. Daarnaast behaalden de zaterdagcubs Wilhelmina '26 (Zuid-I 3D-2F), VV Drachten (Noord 4B-3B), SC Bant (Noord 5A-4A), SC Loppersum (Noord 5C-4C), KOSC (Oost 5A-4A) en VV Dokkum (Noord 6D-5B) en bij de zondagclubs Pancratius (West-I 4E-3C), HVV '24 (Zuid-I 4A-3A), RKSV Venlo (Zuid-II 4E-3C), GAVC (Noord 5A-4A), AVV Alphen (West-II 5A-4E), GSBW (Zuid-I 5I-4F), VV De Heeg (Zuid-II 5A-4A), SV Oostrum (Zuid-II 6E-5F) voor het tweede opeenvolgende seizoen het klassekampioenschap.

Landelijk

Zaterdagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd, met ** na beslissingswedstrijden (mini-competitie).

Zondagclubs
 N.B. Clubs gemarkeerd met * werden kampioen na beslissingswedstrijd.

Beslissingswedstrijden
In vijftien competities eindigden twee clubs bovenaan met een gelijk puntentotaal, het kampioenschap in deze competities werd beslist door een beslissingswedstrijd op neutraal terrein. In Oost zaterdag 3A eindigden drie clubs met hetzelfde puntentotaal, deze clubs speelden onderling een halve competitie om de titel.
 
 * VV Blauw Geel, Pancratius en FC Gulpen kampioen vanwege beter doelsaldo in eindstand competitie

Vrouwen

Landelijk

Nederlands voetbalseizoen 2006/07